Duysing ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Duysing (1673–1735), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer   siehe Bernhard Duising
 Bernhard Christian Duysing (1755–1823), deutscher Jurist
 Ferdinand Duysing (1822–1885), deutscher Jurist
 Heinrich Duysing (1628–1691), deutscher reformierter Theologe, Philosoph und Hochschullehrer, siehe Heinrich Duising
 Heinrich Otto Duysing (1719–1781), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Ludwig Emil August Duysing (1785–1861), deutscher Jurist
 Wilhelm Duysing (1796–1855), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Siehe auch:
 Duising